Hagios Demetrios (Ioannina)
 Hagios Demetrios (Kozani)
 Hagios Demetrios (Thessalonique)